Les Pérelle sont une famille de peintres et graveurs français du . En font partie :
Gabriel Pérelle (1603-1667)
Nicolas Pérelle (1631-1695), fils de Gabriel
Adam Pérelle (1638-1695), fils de Gabriel
Patronyme français
Homonymie de patronyme